Куно:

 Куно, Вильгельм — немецкий предприниматель и беспартийный политик.
 Куно, Сэйити (1887—1962) — генерал-лейтенант Императорской армии Японии, участник Второй японо-китайской войны.
 Куно I фон Ротт — пфальцграф Баварии, граф Фобурга (1040), граф нижнего Изара (1079).
 Куно фон Либенштайн — великий комтур Тевтонского ордена в 1383—1387 годах
 Куно фон Урах — католический церковный деятель XI—XII веков.

Топонимы 
 Куно — город и коммуна в Чаде.
 Кунодзан () — гора Куно в префектуре Сидзуока, на юго-западе от г. Сидзуока.

Прочее 
 (4183) Куно — околоземный астероид из группы аполлонов, который характеризуется крайне вытянутой орбитой.